5-й Кубок ФИФА по мини-футболу — проходил с 21 ноября по 5 декабря 2004 года на Тайване (по политическим причинам официально в «Китайском Тайбэе»). Чемпионом стала Испания, победившая Италию в финале.

Отобравшиеся сборные

Первый раунд 
(21 ноября - 26 ноября)

Группа А

Группа B

Группа C

Группа D

Второй раунд 
(28 ноября - 1 декабря)

Группа E

Группа F

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3 место

Финал

Бомбардиры 
13 голов
 Фалкао
10 голов
 Индио
9 голов
 Марсело
7 голов
 Сими
 Жоэл
6 голов
 Абу эль-Комсан
 Хави Родригес
5 голов
 Фернандо Вильхельм
 Шумахер
 Сандро Дзанетти
 Джонни Торрес
 Михал Мареш
4 гола
 Карлос Санчес
 Гехад Сайед
 Вахид Шамсаеи
 Андреу
 Винисиус Бакаро
 Сергей Коридзе
3 гола
 Эрнан Гарсиас
 Диего Гьюстосси
 Нето
 Альберто Когорро
 Фран Серрехон
 Эдгар Бертони
 Монтованели
 Фабиано
 Адриано Фолья
 Вальтер Вильяльба
 Рамис Мансуров
 Кеничиро Когурэ
2 гола
 Эстебан Гонсалес
 Марсело Хименес
 Вандер Кариока
 Пабло
 Мануэль Тобиас
 Фининьо
 Айман Ибрахим
 Реза Хейдариан
 Кике
 Андре Вичентини
 Фернандо Грана
 Пеллегрини
 Андре
 Гонсалу
 Иван
 Лео
 Пэт Уайт
 Сергей Сытин
 Олег Шайтанов
 Вит Блажей
 Мартин Длухи
1 гол
 Адриан Виссари
 Бен Синглтон
 Густаво Барбона
 Леандро Планас
 Эулер
 Халед Махмуд
 Абдель Хаким Мохамед
 Мохамед Абдель Хамид
 Махмуд Лотфи
 Казем Мохаммади
 Фархад Факхим
 Лимонес
 Торрас
 Хулио
 Моргадо
 Пиллин Гуэрра
 Эдуардо Моралес
 Борис Санаме
 Оскар Веласкес
 Карлос Вильяльба
 Рене Вильяльба
 Хосе Ротелья
 Карлос Чилаверт
 Зезито
 Мажо
 Луиш Силва
 Хамар Басли
 Стив Батчер
 Джон Бэлл
 Энди Гуастаферро
 Тодд Дусоски
 Пэт Моррис
 Ли Тшантрет
 Прасерт Иннуи
 Лертчаи Иссарасувипакорн
 Ануча Муньярерн
 Паттайя Пиемкум
 Юттхана Полсак
 Чен Ын Чан
 Ча Хо Чен
 Виталий Брунько
 Артём Ковалёв
 Виталий Нестерук
 Ярослав Каменички
 Роман Мусиал
 Йозеф Хавел
 Йошифуми Маэда
 Рикарудо Хига

Ссылки 
 Чемпионат мира по мини-футболу 2004 на сайте ФИФА 
 Чемпионат мира по мини-футболу 2004 на RSSSF

Чемпионаты мира по мини-футболу